Станционный смотритель может означать:

 Станционный смотритель — должность 14-го класса.
 Станционный смотритель — повесть А. С. Пушкина.
 Станционный смотритель — фильм 1918 года.
 Станционный смотритель (Der Postmeister) — немецкий фильм Густава Учицки 1940 года.
 Станционный смотритель — фильм Сергея Соловьёва 1972 года.
 Станционный смотритель (The Station Agent) — фильм 2003 года.
 Станционный смотритель — российская рок-группа.

См. также 
 Дом станционного смотрителя